Група А на Европском првенству 2020. одржава се од 11. до 20. јуна 2021, на Олимпијском стадиону у Бакуу и на стадиону Олимпико у Риму. У групи играју Турска, Италија, Велс и Швајцарска. Двије првопласиране репрезентације пролазе међу најбољих 16, као и могуће трећепласирана репрезентација, ако по учинку буде међу четири најбоље трећепласиране репрезентације од укупно шест.

Побједник групе А игра у осмини финала са другопласираним из групе Ц, док другопласирани из групе А игра против другопласираног из групе Б. Трећепласирани из групе А, уколико се пласира у осмину финала, може да игра против побједника група Б, Е и Ф.

Тимови

Резултати

Прво коло

Турска—Италија

Велс—Швајцарска

Друго коло

Турска—Велс

Италија—Швајцарска

Треће коло

Швајцарска—Турска

Италија—Велс

Табела и статистика

Напомене

Референце

Спољашње везе 

Група А на сајту UEFA.com

Европско првенство у фудбалу 2020.